Termin karboksipeptidaza D ima više značenja.

 Karboksipeptidaza, generička (EC 3.4.16 - 3.4.18) enzimska klasa
 Karboksipeptidaza D, EC 3.4.16.6 enzimska klasa
 Metalokarboksipeptidaza D, EC 3.4.17.22 enzimska klasa